Бребенескуль (гора)
 Бребенескуль (озеро)
 Бребенескуль (река)